Mieżańce – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Mieżańce − wieś na Litwie, w rejonie wileńskim